Sumpitan steht für:

 Sumpitan, eine traditionelle Waffe auf Borneo
 Kampung Sumpitan, eine malaysische Stadt in Perak